Ragon ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Ragon (1795–1872), französischer Historiker
 Heartsill Ragon (1885–1940), US-amerikanischer Politiker
 Henriette Ragon (1918–2015), bürgerlicher Name der französischen Schauspielerin Patachou
 Marcelle Ragon (1892–1955), französische Opernsängerin (Sopran)
 Michel Ragon (1924–2020), französischer Schriftsteller